Oliver Twist est un des romans les plus connus de Charles Dickens. Publié sous forme de feuilleton mensuel entre  et avril 1839 dans la revue Bentley's Miscellany dont Dickens fut le premier éditeur, il raconte la vie d'un jeune orphelin à Londres.
 De nombreuses adaptations en ont été tirées :

Bande dessinée 
 Oliver Twist, par Loïc Dauvillier au scénario, Olivier Deloye aux dessins et Jean-Jacques Rouget aux couleurs ; 
 Fagin le juif, par Will Eisner.

Cinéma 

 1909 : Oliver Twist, film de James Stuart Blackton ;
 1912 : Oliver Twist, film américain produit par H. A. Spanuth ;
 1920 : Oliver Twist, film de Lupu Pick ;
 1922 : Oliver Twist, film de Frank Lloyd ;
 1948 : Oliver Twist, film de David Lean ;
 1968 : Oliver !, film musical de Carol Reed, d'après la comédie musicale de 1960 ;
 1974 : Oliver Twist, long-métrage animé américain produit par Filmation ;
 1982 : Oliver Twist, film d'animation australien réalisé par Richard Slapczynski ;
 1988 : Oliver et Compagnie, long-métrage d'animation de Walt Disney Pictures ;
 2005 : Oliver Twist, film de Roman Polanski.

Comédie musicale 
 1960 : Oliver !, comédie musicale de Lionel Bart ;
 2016 : Oliver Twist, Le Musical, comédie musicale de Shay Alon et Christopher Delarue.

Télévision

Téléfilm 

 1962 : Oliver Twist, de Jean-Paul Carrère avec Marcel Dalio et Jacques Seiler, Collection Le Théâtre de la jeunesse ;
 1997 : Les Aventures d'Oliver Twist, téléfilm de Tony Bill avec Richard Dreyfuss et Elijah Wood.

Mini-série 

 1999 : Oliver Twist, mini-série britannique avec Sam Smith, David Ross et Julie Walters ;
 2007 : Oliver Twist, mini-série de Coky Giedroyc.

Homonymie de titre
Personnage de fiction lié à Londres